Бела́н-сюр-Урс () — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент коммуны — Кот-д’Ор. Входит в состав кантона Монтиньи-сюр-Об. Округ коммуны — Монбар.

Код INSEE коммуны — 21058.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 266 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 168 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 128 были экономически активными, 40 — неактивными (показатель активности — 76,2 %, в 1999 году было 69,6 %). Из 128 активных жителей работали 107 человек (53 мужчины и 54 женщины), безработных было 21 (12 мужчин и 9 женщин). Среди 40 неактивных 11 человек были учениками или студентами, 17 — пенсионерами, 12 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Белан-сюр-Урс 

Коммуны департамента Кот-д’Ор